Milow ist der Name folgender Orte:
 Milow, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Milow (Milower Land), Ortsteil der Gemeinde Milower Land in Brandenburg
 Milow (Uckerland), Ortsteil der Gemeinde Uckerland in Brandenburg
 Milow, historischer Name von Mehlauken (1938 bis 1946 Liebenfelde), Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Salessje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Milow ist der Familienname bzw. Künstlername folgender Personen:
 Keith Milow (* 1945), britischer Künstler
 Margarethe Elisabeth Milow (1748–1794), deutsche Hausfrau und Hausmitter eines Knabeninternats
 Michael Paul Milow (* 1967), deutscher Schauspieler
 Stephan Milow, Pseudonym von Stephan von Millenkovich (1836–1915), österreichischer Schriftsteller
 Wladimir Stanislawowitsch Milow (* 1972), russischer Ökonom und Politiker
 Milow (Sänger) (* 1981), belgischer Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Milo
 Milov